Петросян, Тигран:
 Петросян, Тигран (род. 1976) — армянский скрипач-виртуоз.
 Петросян, Тигран Вартанович (1929—1984) — советский шахматист, 9-й чемпион мира по шахматам.
 Петросян, Тигран Левонович (род. 1984) — армянский шахматист.
 Петросян, Тигран Самвелович (1975—2000) — армянский криминальный авторитет.